Araçoiaba da Serra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araçoiaba da Serra (ort), São Paulo, 
 Araçoiaba da Serra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar